Eupolia är ett släkte av slemmaskar. Eupolia ingår i fylumet slemmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Eupolia